Rote Trotte ist der Name folgender Gebäude:

 Rote Trotte (Wettingen), Kanton Aargau
 Rote Trotte (Winterthur), Kanton Zürich